
Список видов, входящих в род 

 
  — 
 
 
 
  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Тыква дланелистная
 
 
  
  - Тыква укореняющаяся

Примечания 

Тыква